Михальчишин — українське прізвище. 

 Михальчишин Адріян Богданович — український і словенський шахіст, гросмейстер, тренер, фізик.
 Михальчишин Юрій Адріянович — політичний діяч, Народний депутат України від ВО «Свобода».

Українські прізвища